J. M. Maurer (compositor), director d'orquestra i compositor alemany del segle XIX 
 Joseph Bernd Maurer (Colònia, 1744-1841), compositor alemany 
 Ludwig Wilhelm Maurer (Potsdam, Berlín, 1789 – Sant Petersburg, Rússia, 1878), violinista, director d'orquestra i
 Rolf Maurer (Hedingen, 1938), ciclista suís professional entre 1960 i 1969